Милутин Мирковић (Београд, 6. новембар 1910 — Зрењанин, 21. новембар 1975) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1962. || Прозван је и пето-3 || /
|-
| 1964. || Николетина Бурсаћ || Јован, стриц Николетине Бурсаћа
|-
| 1966. || -{The One Eyed Soldiers}- || Свештеник
|-
| 1967. || Боксери иду у рај || Домар у боксерском клубу
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Доручак са ђаволом || /
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту ТВ серија || Матјаш, стражар на скели
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1910.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда